Maków Podhalański – miasto w województwie małopolskim, w powiecie suskim
 Maków Podhalański – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim
 Maków Podhalański – dawna gromada w województwie krakowskim
 Maków Podhalański – stacja kolejowa w Makowie Podhalańskim, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Maków Podhalański
 Powiat makowski (podhalański)